Список омографов на MM и ММ, одинаково пишущихся, но различающиеся принадлежностью к латинице и кириллическому написанию.

0505гч1777

eng 
 MM — международное обозначение Мьянмы (Бирмы), стандарт ISO 3166-1
 MM..FOOD? — альбом 2004 года американского хип-хоп артиста MF DOOM
 MM — итальянский мотоцикл и фабрика, основанная Mario Mazzetti.
 MM! — серия книг Акинари Мацуно.
 MM — сокращение от Meeting Minutes, краткое резюме по прошедшей встрече.

rus 
 ГАЗ-ММ — модернизированный вариант полуторки ГАЗ-АА
 ММ — московский метрополитен
 MM — Мэрилин Мэнсон
 ММ — мультимедиа
 ММ — молекулярная масса

M&M 
 M&M’s — шоколадные конфеты
 M+M’s — песня американской рок-группы Blink-182
 M&M — aka Morrissey — Mullen, британская группа
 M&M — он же Эминем, сокращение его автонима Marshall Bruce Mathers III

2M 
 2M — ДОС-программа испанца Ciriaco García de Celis для форматирования флоппи-дисков.
 2М — серия программ, таких как 2М:Кредит, 2М:Парикмахерская, 2M:Магазин, 2M:Loto
 Башкирия-2М — компьютер, выпускаемый в Башкирии с 1989 года
 Пе-2М — Пикирующий бомбардировщик, запущенный с 1945
 2М — префикс, используется в математике, при построении графиков.

Другие значения 
 Mm, Мм — мегаметр
 mm, мм = миллиметр
 .mm — домен первого уровня, выделенный для Мьянмы
 мм — международный мастер, спортивное звание
 м-м — мадам

 Mm, Мм — Matchmaking, система автоматического подбора битв для игроков, задача которой — обеспечение примерно равных условий для всех участников боя.